Charles-Guillaume Gamot, né le  au Havre et décédé le  à Paris, est un homme d'affaires puis homme politique français, préfet de la Lozère, puis de l’Yonne.

 Le GAMOT ou Gamot est l’acronyme du Guichet d’accueil maintenance opérateur tiers, un service après-vente de France Télécom,.